Sempre nel mio cuore (Ever in My Heart) – film del 1933 diretto da Archie L. Mayo 
Sempre nel mio cuore (Always in My Heart) – film del 1942 diretto da Jo Graham